RVB peut faire référence à :
 Rouge vert bleu : format de traitement optique des couleurs, de codage électronique du signal vidéo analogique et codage informatique des couleurs utilisé sur les écrans d'affichage analogiques ou numériques ;
 Renouvellement Voie Ballast : chantier ferroviaire de renouvellement de la voie et du ballast.
 Radio Vallée Bergerac : radio bergeracoise.